Трухачёв — фамилия:

 Трухачёв, Вадим Викторович (род. 1963) — российский криминалист, доктор юридических наук.
 Трухачёв, Владимир Иванович (род. 1955) — доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН.
 Трухачёв, Пётр Львович (1867—1916) — вице-адмирал Российского императорского флота.
 
 Трухачёв, Юрий Николаевич (1944—2020) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор России, вице-президент Союза архитекторов России.

См. также